

Aziende 
 WMF – fabbrica di pentolame professionale

Sigle 
 Wikimedia Foundation – organizzazione madre di Wikipedia e dei progetti collegati
 World Minigolf Federation – federazione mondiale del golf su pista
 World Monuments Fund – organizzazione no-profit che si occupa della conservazione di siti di importanza storico-culturale

Informatica 
 WMF – formato di file ed estensione di Windows Metafile